Hettstedt steht für:
 Hettstedt, Stadt im östlichen Harzvorland im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Hettstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Hettstedt, deutsche Historikerin
 Karl Hettstedt (1818–1892), deutscher Theaterschauspieler
 Louise Hettstedt (1829–1893), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Louise Beil
 Emil Hettstedt (1859–1930), deutscher Opernsänger (Bassbariton)

Siehe auch:
 Großhettstedt, thüringisches Dorf
 Kleinhettstedt, thüringisches Dorf